Osoby:
 Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) – niemiecki teoretyk rasizmu brytyjskiego pochodzenia
 Joseph Chamberlain (1836-1914) – brytyjski polityk, ojciec Austena i Neville'a
 Austen Chamberlain (1863-1937) – brytyjski polityk i noblista
 Neville Chamberlain (1869-1940) – premier Wielkiej Brytanii w latach 1937-1940
 Wilt Chamberlain (1936-1999) – amerykański koszykarz. Jedyny w dziejach zdobywca 100 punktów w jednym meczu ligi NBA.

Miejsca:
 Chamberlain – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Chamberlain (ang. Chamberlain Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Chamberlain – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w dystrykcie Timiskaming